Zjeleznogorsk kan avse

Zjeleznogorsk, Krasnojarsk kraj – en stad i Krasnojarsk kraj, Ryssland
Zjeleznogorsk, Kursk oblast – en stad i Kursk oblast, Ryssland